Мірутс Їфтер  (, 15 травня 1944 — 23 грудня 2016) — ефіопський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Ефіопські бігуни на довгі дистанції
Ефіопські олімпійські чемпіони
Люди на марках
Призери Африканських ігор з легкої атлетики
Ефіопські бронзові олімпійські медалісти
Ефіопські емігранти до Канади